Cantalupi – cognome italiano
 Giovanni Battista Cantalupi o Giovan Battista (1732-1780) – pittore italiano
 Serena Cantalupi (1948) – attrice italiana